La nazionale di pallavolo maschile dell'Indonesia è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Indonesia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Indonesia.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Coppa asiatica